1-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд под эгидой ИИХФ проходил с 15 декабря 1967 года по 2 января 1968 года в городах Тампере и Хельсинки (Финляндия). В чемпионате приняло участие 6 команд, 5 из которых прошли квалификационный раунд и хозяйка турнира, сборная Финляндии. Победителем стала команда Чехословакии. На этом турнире за сборную СССР впервые сыграл 15-летний Владислав Третьяк.

Квалификационный раунд 
На этом этапе соревновались шесть лучших команд предыдущего турнира: СССР, Чехословакии, Швеции, Финляндии, ГДР и Польши, а также
сборные Болгарии, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Сборная ФРГ отказалась от матчей со сборной Чехословакии.
По итогам квалификационного турнира, на первый чемпионат Европы прошли сборные: Чехословакии, СССР, Швеции, ГДР, Польши и команда-хозяйка первенства, сборная юниоров Финляндии.

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

По материалам Форума хоккейной статистики

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Иржи Црха
 Защитник:  Валерий Васильев
 Нападающий:  Валенты Зентара

Лучшие бомбардиры
 Нападающий:  Валенты Зентара — 11 (11+0)

По материалам Форума хоккейной статистики

Состав сборной СССР 

Тренеры: Николай Пучков, Александр Прилепский

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на passionhockey.com

1967 год в хоккее
Декабрь 1967 года
Январь 1968 года
Спорт в Финляндии в 1967 году
Спорт в Финляндии в 1968 году
A
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Чемпионаты Европы в 1968 году
Чемпионаты Европы в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Тампере
Международные спортивные соревнования в Хельсинки